Лебя́жий — топоним:

Белоруссия 
 Лебяжий — остановочный пункт пригородных поездов Молодечненского направления.
 Лебяжий — республиканский биологический заказник.
 Лебяжий — аквапарк в Минске.
 Лебяжий — микрорайон в Минске.

Россия 
 Лебяжий — село в Уфимском районе Башкортостана.
 Лебяжий — хутор в Серафимовичском районе Волгоградской области.
 Лебяжий — хутор в Кизлярском районе Дагестана.
 Лебяжий — посёлок в Мариинском районе Кемеровской области.
 Лебяжий — хутор в Гулькевичском районе Краснодарского края.
 Лебяжий — посёлок в Бузулукском районе Оренбургской области.
 Лебяжий — посёлок в Кинельском районе Самарской области.
 Лебяжий — посёлок в Брединском районе Челябинской области.
 Лебяжий — государственный заказник на территории Ломоносовского района Ленинградской области.
 Лебяжий — ручей в Лоухском районе Карелии.
 Лебяжий — ручей в Москве.

Разное 
 Лебяжий канал
 Лебяжий рукав р. Волга (недалеко от г. Астрахань)
 
 Лебяжий Остров
 Лебяжий переулок
 Верхний Лебяжий мост
 Нижний Лебяжий мост

См. также